Фос може да се односи на:

 Фос (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Фос (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Фос (Источни Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Источни Пиринеји
 Фруктоолигосахарид, врста шећера

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Фос“
 Фо ()